

Patronyme 
Le nom de Bachkirov est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Bachkirov (1970-), joueur russe de hockey sur glace ;
 Dmitri Bachkirov (1931-2021), pianiste russe ;
 Roman Bachkirov (1989-), joueur russe de hockey sur glace ;
 Rouslan Bachkirov (1989-), joueur russe de hockey sur glace ;
 Sergueï Bachkirov (1977-), biathlète russe ;
 Viatcheslav Bachkirov (1915-2001), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Viktor Bachkirov (1920-1991), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe